Chupa Chups (исп. ) — испанская торговая марка, производящая конфеты на палочке, основанная в 1958 году Энрике Бернатом. В настоящее время принадлежит итальянско-голландской транснациональной компании Perfetti Van Melle. 

Название происходит от испанского глагола chupar, означающего «сосать».

Логотип 
Логотип Chupa Chups был создан сюрреалистом Сальвадором Дали. 

Первым символом был логотип со слоганом «És rodó i dura molt, Chupa Chups», который переводится с каталанского языка как «Он круглый и очень долгий».

Примечания 

Торговые марки Perfetti Van Melle
Компании Испании